Владимир Петрухин:
 Петрухин, Владимир Алексеевич (род. 1947) — российский учёный в области информатики и кибернетики, д.т.н., проф. МФТИ.
 Петрухин, Владимир Яковлевич (род. 1950) — российский историк и археолог. Примечания